Питно́е — топоним в Казахстане:

Озёра 
 Питное — озеро в Казанском сельском округе Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
 Питное — озеро в Первомайском сельском округе Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
 Питное — озеро в Пресновском сельском округе Жамбылского района Северо-Казахстанской области (у села Островка).
 Питное — озеро в Пресновском сельском округе Жамбылского района Северо-Казахстанской области (у села Пресновка).
 Питное — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.